est le verbe anglais pour dire « blanchir » ou « décolorer » ;  est aussi le nom anglais de l’eau de Javel 

 fait référence à plusieurs articles :

Cinéma 
 Bleach, un court métrage de Bill Platt, sorti en 1998 avec entre autres David Zayas.
  est un film d'action fantasy japonais de Shinsuke Sato, adapté du manga du même nom sorti en 2018.

Manga et anime 
 , un manga de Tite Kubo (2001-2016) ;
 Bleach, l'adaptation en anime du manga cité ci-dessus (2004-2012) ;
  : Les titres des musiques de la série ;
  est le premier film d’animation basé sur le manga et l’anime du même nom sorti le  ;
  est le deuxième film d’animation basé sur le manga et l’anime du même nom sorti le  ;
  est le troisième film d’animation basé sur le manga et l’anime du même nom sorti le  ;
  est le quatrième film d’animation basé sur le manga et l’anime du même nom sorti le .

Musique 
  est le premier album du groupe Nirvana.
 Bleach est une chanson du groupe japonais Sadie.